Agnes Magnell kan syfta på:

 Agnes Magnell (författare), 1848-1928
 Agnes Magnell (konstnär), 1878-1966